Донал О’Салливан (, ум. в 1960) — ирландский шахматист.

Чемпион Ирландии 1948, 1956 и 1957 гг.

В 1957 г. представлял Ирландию в зональном турнире. В данном соревновании сыграл 17 партий, в которых набрал 2 очка (выиграл у Э. Вальтера и Ж. Дурана).

Участвовал в международном турнире в Дублине (1956 г.).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Д. О’Салливана в базе Chessgames
 Личная карточка Д. О’Салливана  на сайте 365Chess
 Партии Д. О’Салливана из турнира в Дублине  (1956 г.) на сайте 365Chess
 Партии Д. О’Салливана из зонального турнира в Дублине  (1957 г.) на сайте 365Chess

Шахматисты Ирландии
Шахматисты XX века